Бальци (, ) — покинутый населённый пункт в Сербии, расположенный в жупании.

История 
Бальци был основан в конце XV века влахами из Восточной Герцеговины, которые в основном принадлежали к клану Мириловичей. 

В конце 17 века, после Кандийской войны, Бальци и соседние деревни были присоединены к Венецианской республике.  

Во время распада Югославии населённый пункт оказался в составе непризнанной Республики Сербская Краина. В ходе войны в Хорватии в 1991—1995 гг. и последовавшей за ней операцией «Буря» населённый пункт был полностью покинут всеми жителями.

География 
Расположен на склоне горы Свилая () близ реки Чикола. Ранее, во времена СФРЮ, относился к общине Дрниш, а ныне — Ружич.

Население 
В 1991 году население составляло 470 человек, преимущественно сербов.

Покинутые населённые пункты
Населённые пункты Шибенско-Книнской жупании